Ахундов — азербайджанське прізвище. Жіноча форма — Ахундова.

Відомі носії 
 Ахундов Велі Юсуфович (1916—1986) — радянський партійний і державний діяч.
 Ахундов Мірза Фаталі (1812—1878) — азербайджанський мислитель, філософ, письменник і громадський діяч.
 Ахундов Сідгі Рухулла Фатулла огли (1886—1959) — азербайджанський радянський актор, народний артист СРСР (1949).
 Ахундов Сулейман Сані (1875—1939) — азербайджанський письменник, драматург.
 Ахундов Тімур  — український боксер.
 Єгяна Ахундова (нар. 1960) — азербайджанська піаністка, композиторка і педагогиня.

Інше 
 Ахундов — колишня назва села Пюнік, область Котайк, Вірменія.

Азербайджанські прізвища